

Ле-Рой — місто, штат Іллінойс
 Ле-Рой — місто, штат Айова
 Ле-Рой — місто, штат Міннесота
 Ле-Рой — місто, штат Нью-Йорк
 Ле-Рой — селище, штат Мічиган
 Ле-Рой — селище, штат Нью-Йорк